Enemy of the Enemy — студийный альбом британского коллектива Asian Dub Foundation, вышедший в 2003 году.

Список композиций 
 «Fortress Europe» — 3:50
 «Rise To The Challenge» — 4:25
 «La Haine» — 3:54
 «1000 Mirrors» — 4:55
 «19 Rebellions» — 5:22
 «Blowback» — 2:56
 «2 Face» — 5:15
 «Power To The Small Massive» — 4:23
 «Dhol Rinse» — 3:18
 «Basta» — 4:33
 «Cyberabad» — 5:02
 «Enemy Of The Enemy» — 4:43
 «Raj Antique Store (Dry & Heavy Mix)» (Japanese Bonus Track) — 5:29

Трек «Fortress Europe» вошёл в саундтрек игры Need For Speed: Underground, а также «Rise To The Challenge» — к играм FIFA 2004 и Test Drive Unlimited.

Бонус-диски

Миксы 
 «Intro» — 4:21
 «Fortress Europe» — 3:24
 «Blowback» — 1:56
 «1000 Mirrors» — 5:36
 «Rise to the Challenge» — 2:29
 «19 Rebellions» — 3:11
 «2 Face» — 1:23
 «Fortress Europe» — 3:40
 «Power to the Massive» — 2:42
 «Cyberabad» — 1:40
 «Enemy of the Enemy» — 4:03
 «Outro» — 3:11

Бонус-диск при переиздании альбома 
 «One Thousand Mirrors (Visionary Underground Remix)» — 5:19
 «Fortress Europe (Jazzwad Remix)» — 6:07
 «19 Rebellions (Al Scott Version)» — 5:32
 «Assatta Dub» — 4:51
 «La Haine (The Bug Remix)» — 4:27
 «Fortress Europe (DJ Mehdi Remix)» — 4:43
 «Collective Mode (Audio Active Version)» — 6:30
 «Jungle Bass» (featuring Indigenous Resistance) — 4:30
 «Thousand Mirrors (Ils Remix Club Version)» — 3:16
 «Make Trade Fair» — 3:44
 «Power to the Small Massive (Sun-J Remix)» — 4:35
 «Fortress Europe (Adrian Sherwood Dub Mix)» — 4:09
 «La Haine (The Bug Mash Up Mix)» — 4:01
 «Police on my Back» (Live with Zebda) — 4:00

Участники записи 
 Стив Савал (Steve Chandra Savale, «Chandrasonic») — вокал, гитары, программинг, tsura
 Джон Пандит (John Ashok Pandit, «Pandit G») — вокал, вертушки, семплы
 Санжай Тейлор (Sanjay Gulabhai Tailor, «Sun J») — синтезатор, эффекты
 Анирудха Дас (Aniruddha Das, «Dr. Das») — вокал, бас
 Шинейд Оконнор (Sinead O’Connor) — вокал на «1000 Mirrors»

Альбомы электронной музыки
Альбомы Asian Dub Foundation
Альбомы FFRR Records